Сен-Ваа́ст-ан-Шоссе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північ від Парижа, 11 км на північний захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 191 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 491,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Вааст-ан-Шоссе на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Вааст-ан-Шоссе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Вааст-ан-Шоссе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Вааст-ан-Шоссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Вааст-ан-Шоссе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма